Cor Smulders (gymnast), een Nederlands turner
Cor Smulders (voetballer), een Nederlands voetballer